Publius Servilius Vatia Isauricus, római consul, az utóbbi apja
 Publius Servilius Vatia Isauricus, kétszeres római consul, az előbbi fia